Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2014 ist die 5. in dieser Karambolagedisziplin und wurde vom 24. bis zum 26. Oktober in der türkischen Hafenstadt Sinop am Schwarzen Meer ausgetragen.

Teilnehmer 
Titelverteidiger:
  Natsumi Higashiuchi

CEB
  Therese Klompenhouwer
  Karina Jetten
  Gülşen Degener
  Helga Mitterböck
  Danielle le Bruijn
  Arzu Gok
  Estela Cardoso
  Aysegul Fendi
  Marianne Mortensen
  Jeanette Jensen
  Christine Morel

ACBC:
  Orie Hida
  Yuko Nashimoto
  Lee Shin-young

Wild-Card ORG:
  Guzin Karakasil

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmerinnen. Es wird in 4 Gruppen a 4 Spielerinnen jede gegen jede gespielt. Es kommen die beiden Gruppenersten ins Viertelfinale. Die Siegerinnen der Viertelfinal bestreiten das Halbfinale. Die Siegerinnen sind im Endspiel. Das ganze Turnier wurde bis 25 Punkte gespielt und die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Gruppenphase 1

KO-Runde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2014
WeltmeisterschaftderDamen 2014
Billardturnier in der Türkei
Sinop
Sport (Provinz Sinop)
Frauensport in der Türkei